Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків 1997/1998 — сьомий чемпіонат України

Вища ліга

1997—1998